Нинхаген () — название нескольких населённых пунктов в Германии.

 Нинхаген (Целле) 
 Нинхаген (Мекленбург) 
 Нинхаген (Хольтемме)